Motociklistična Velika nagrada Francije 2007 je bila peta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 20. maja 2007.

Razred MotoGP

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007